NCAA Division I 2015 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2015 – torneo di pallavolo maschile